Ця стаття включає список країн відсортованим за поточним балансом, як процент від валового внутрішньго продукта (номінальне ВВП).

Перший список включає данні 2014 року для членів Міжнародного Валютного Фонду(МВФ). Світовий банк ООН посилається на МВФ джерелом для своїх даних про поточний баланс поточного рахунку, тому не включається окремо на цю сторінку. Другий список включає включає тільки список країн для яких ЦРУ у Всесвітня книга фактів робить оцінку поточного балансу від ВВП.

Список країн за поточним балансом як процент від ВВП 
МВФ данні розрахованні були оновленні у звіті від жовтня 2015, отримані з даних 2014 року. Дані з Всесвітньої книги фактів представленні за Лютий 2015.

Посилання

Див. також 
 Список країн за балансом поточних операцій
 Список країн за ВВП (ПКС)